Календеровци могу бити:

 Календеровци Горњи, насељено мјесто у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Календеровци Доњи, насељено мјесто у општини Дервента, Република Српска, БиХ